Чемпіонат світу з водних видів спорту 2009 () відбувся в Римі (Італія) з 18 липня до 2 серпня 2009 року. Програма змагань складалася з п'яти видів: стрибків у воду, плавання, плавання на відкритій воді, синхронного плавання і водного поло.

Право приймати чемпіонат Рим здобув 16 липня 2005 в Монреалі (Канада). Він випередив такі міста: Афіни (Греція), Москва (Росія) і Йокогама (Японія).

У змаганнях взяли участь рекордні 2556 спортсменів зі 185 країн.

Через рішення ФІНА дозволити використання поліуретанових плавальних костюмів чемпіонат прозвали "пластиковими іграми".

Місця проведення 

Остія (плавання на відкритій воді)

Таблиця медалей

Розклад змагань

Примітки

Посилання 
 Official FINA results: Diving; Swimming; Open water; Synchronised swimming; Water polo
 Swim Rankings results (Archived 8 вересня 2009)

 
Чемпіонати світу з водних видів спорту
Водні